

История Чада до появления европейцев 

По найденным в пустыне Дьюраб в местности Торос-Менелла черепу Тумай и фрагментам ещё нескольких особей выделен вид Sahelanthropus tchadensis, который по классификации первооткрывателей является самым древним из известных представителем трибы гоминини. В Коро-Торо обнаружен единственный фрагмент челюсти австралопитека бахр-эль-газальского (Australopithecus bahrelghazali).

В Борку у западного окончания хребта Ангамма найдена лобная кость и правая часть лица архантропа, получившего при открытии обозначение Tchadanthropus uxoris. Возможно, это череп анатомически современного человека, из-за чрезвычайной эрозии песком и ветром, ставший похожим на череп ископаемого гоминида.

Ок. 5700-7300 лет назад (неолитический субплювиал) из Евразии в район озера Чад пришли носители субклады R1b1a2-V88 Y-хромосомной гаплогруппы R1b.

В Средние века в Чаде существовало государство Канем-Борно, в котором были открыты фактории исламских купцов.

В 70-х гг. XIX века на территории между Борно, Вадай и Багирми, было создано теократическое арабское государство во главе с Раббахом, бывшим рабом египетского паши Аль-Зубаяр Рамы. В 1893 г. войско Раббаха, вооруженное в том числе винтовками, пересекло реку Шари, нанесло окончательный удар Борно, а затем войска Рабеха двинулись на хаусаленд. Тогда против него выступили французы: разгромив войска Раббаха при реке Шари (Битва при Куссери), в 1899 г. они схватили его и отправили в Зиндер. В 1900 г. сын Раббаха, Фадлалла с остатком войск двинулся на Сокото, потерпев поражение от армии Сокото, он отступил на восток от Майдуруги. Там он потребовал защиты у англичан, и Ф. Лугард, опасаясь дестабилизации ситуации в регионе, объявил его наместником Борно. Правил Фадлалла недолго, так как 23 августа 1901 г. французский отряд во главе с капитаном Дангевиллем вторгся на английскую территорию и убил его.

В составе Французской колониальной империи 

10 октября 1900 года, после битвы при Куссери, территория Чада была объявлена французской военной территорией в составе колонии Убанги-Шари. 15 января 1910 года территория включена в состав Французской Экваториальной Африки.

Чад рассматривался Францией как база снабжения армии за счет населения и военная территория, способная защитить Французскую Тропическую Африку в случае военной угрозы со стороны оккупированного Великобританией Судана. Уже в 1906 году французы начали разрабатывать проекты железных дорог стратегического значения на территории Чада, однако ни одна железнодорожная линия в колонии никогда не была построена. В 1914 году Чад был отделён от Убанги-Шари, а с 1920 года стал отдельной колонией с собственным лейтенант-губернатором во главе. Чад был одной из самых бедных окраин французской колониальной империи и мало кто из европейцев хотел служить в местной колониальной администрации. Малочисленные колониальные власти, поддерживаемые дислоцированными в колонии тремя армейскими батальонами, ограничивались сохранением хоть какого-то общественного порядка или просто наблюдали за ситуацией. На севере и востоке Чада власти старались вообще не вмешиваться в жизнь местных племен и кланов. Когда в 1923 году в районе префектур Канем, Саламат и Гера местные племена захватили и продали в рабство направлявшихся в Мекку паломников из Сенегала, колониальная администрация усилила контроль над населением. К управлению были привлечены главы местных султанатов, а недостаток администраторов стал покрываться представителями местной этнической группы сара.

С 1928 года роль Чада в колониальной империи Франции резко меняется. Власти дают французским компаниям монополию на выращивание и заготовку хлопка, в обмен на их обязательство строить в колонии хлопкоочистительные и маслобойные заводы. В Чад приходит монокультура хлопка, которую будут называть то спасением, то проклятием страны.

В 1940 году, после поражения Франции в войне с Германией и установления там режима маршала Петена (режим Виши) колониальные власти Чада отказались его поддержать. 26 августа 1940 года губернатор Чада Феликс Эбуэ объявил о переходе на сторону генерала де Голля. Территория Чада была использована для создания баз военно-воздушных сил союзников, откуда наносились авиаудары по итало-германским силам в Северной Африке и Южной Европе. С территории Чада войска генерала Леклерка совершили переход через Сахару, вторглись в Феццан и оккупировали его. В январе 1943 года они вступили в Триполи и были переформированы во 2-ю французскую легкую пехотную дивизию. В составе сил «Свободной Франции» воевали 15.000 чадских солдат и офицеров.

Сразу после окончания войны в Чаде возобновилось культивирование хлопка, которым занялись сразу 5 французских трестов. 27 октября 1946 года Чад был объявлен заморской территорией Франции. В 1948 году Четырёхлетний план экономического развития Франции поставил задачу сделать Чад основным поставщиком хлопка, и через два года французские ученые вывели для колонии его новые, более урожайные сорта.

В середине 40-х годов в Чаде сформировались политические партии, крупнейшей и самой влиятельной из которых стала Прогрессивная партия Чада, выступавшая с популистской платформой. По причине расширения избирательных прав в результате реформы середине 50-х годов эта партия, опиравшаяся на густонаселенные районы юга страны существенно усилила своё влияние, и доминировала в политической жизни сперва колонии, а потом независимого государства.

По некоторым данным, за время французского правления население Чада сократилось с 8 миллионов жителей в 1900 году до 2,7 миллиона в 1960 году.

Чад после получения независимости 

В ноябре 1958 года страна превратилась в республику с ограниченной автономией в рамках Французского сообщества, независимость была провозглашена 11 августа 1960 года; первым президентом стал Франсуа Томбалбай, лидер Прогрессивной партии Чада, через два года после провозглашения независимости в стране создана однопартийная система. Франсуа Томбалбай был убит в результате военного переворота 1975 года.
 После обретения в 1960 году независимости в Чаде обострились противоречия между северными арабскими (исламскими) и южными африканскими (христианскими) общинами, вылившиеся в спорадические вооружённые столкновения. В 1966 году в Судане при поддержке местных властей была путём слияния Чадского национального союза и Генерального союза сынов Чада, то есть радикальных левых и аффилиатов «Мусульманского братства» сформирована вооруженная оппозиционная организация Фронт национального освобождения Чада (ФРОЛИНА) или Фролинат (FROLINAT). Её военные базы находились в Судане, а участники пользовались поддержкой со стороны правительства Ливии, на раннем этапе также ЦАР. Однако уже в 1969 году в связи с противоречиями между составлявшими фронт группами по этническому, религиозному и политическому признакам и борьбой за лидерство в руководящем звене организация перестала существовать как единое целое.
 1972 год — Ливия, пользуясь начавшейся гражданской войной в Чаде, ввела войска в спорный район Аузу (лишь в 1986 году Чад вернул себе эти территории, а окончательное решение по спорному району было принято в 1994 году).
 1975 — 1979 — после военного переворота и смерти бессменного с 1960 года президента страны Ф. Томбалбая, пост главы государства (главы Высшего Военного Совета, а с августа 1978 года — президента) занимал генерал Феликс Маллум. На стороне правительственных войск участие принимали французские военнослужащие (до 5 тысяч) при активной поддержке французских ВВС. 30 августа 1978 года было заключено соглашение Ф. Маллума с главой Вооружённых сил Севера (FAN) Хиссеном Хабре, получившим пост премьер-министра страны. Однако уже в феврале 1979 года Х. Хабре поднял мятеж и, после месячных боёв в столице, снова перешёл в оппозицию.
 1979 — в результате мирных переговоров между руководством страны и повстанцами было достигнуто соглашение о создании коалиционного правительства, впервые с момента обретения страной независимости в правительстве были представлены северяне, и в дальнейшем центр тяжести в этом отношении сместился в их пользу.
 1979 — 1982 военный конфликт между претендентами на пост президента (поддержанными Суданом, Египтом, Францией и США Вооружёнными силами Севера во главе с Хиссеном Хабре и активно поддержанной Ливией коалицией «Фронта национального освобождения» Гукуни Уэддея, «Чадской освободительной армии» вице-президента Абделькадера Камуге и «Фронта совместного действия» министра иностранных дел ). В ноябре 1980 года войска Г. Уэддея захватили Нджамену.
 1982 — 1990 — правление Хиссена Хабре, пришедшего к власти после вступления FAN в Нджамену 7 июня 1982. Длительное время режим Хабре отбивал попытки Уэддея вернуться к власти при поддержке ливийского лидера Каддафи. Хабре при этом пользовался поддержкой США, Франции, Судана, Заира, Израиля. Многолетний чадско-ливийский конфликт завершился в 1987 Войной тойот, в которой решительную победу одержали войска Хабре. Были сформированы межафриканские вооружённые силы по поддержанию порядка в Чаде (состоящие и нигерийских, заирских и сенегальских военных) под командованием нигерийского генерал-майора Эджига. При этом режим Хабре опирался на однопартийную систему UNIR и массовые политические репрессии спецслужбы DDS.

Правление Идриса Деби 
 1990 — повстанческая группировка во главе с отставным военным пилотом Идрисом Деби свергла Хабре; вслед за тем в стране была проведена конституционная конференция и создано проправительственное политическое движение, Патриотическое движение спасения (Patriotic Salvation Movement). Оппозиция Деби продолжает существовать в виде нескольких повстанческих движений в разных частях страны.
 2004, май — попытка военного переворота против И. Деби, в котором принимали участие офицеры и несколько сотен солдат, принадлежащие к этнической группе загава (к этой же этнической группе принадлежит и сам президент), обеспокоенные возможной утратой административных рычагов своей этнической группой.
 2005 — состояние войны с Суданом.
 2006, 14 марта — попытка государственного переворота.
 2006, 13 апреля — повстанцы из Объединённого фронта за перемены («Фронт перемен и согласия в Чаде», FACT) штурмуют столицу. Повстанцы пользуются поддержкой Судана и собираются свергнуть диктатора, сформировать временное правительство и провести «подлинно демократические» выборы. Правительству удалось отбить штурм.
 2006, 2 декабря — повстанцы захватили город Гуереда на востоке страны.
 2008, 2 февраля — вторая попытка повстанцев захватить столицу. Отбита с помощью танков и вертолётов.
 2015, 25 марта — суд в Нджамене вынес приговоры группе функционеров режима Хабре, обвиняемых в массовых репрессиях, пытках и убийствах. Семь руководящих функционеров DDS, включая первого директора Салеха Юнуса, приговорены к пожизненному заключению, но через некоторое время освобождены без объяснения причин.
 2021, апрель — гибель 68-летнего президента страны Идриса Деби, сразу же после выигрыша им шестых выборов главы государства, в результате атаки сил «Фронта перемен и согласия в Чаде» во время посещения им позиций правительственных войск.  Генерал Махамат Дебби Итна, сын убитого лидера, был объявлен временным президентом и главой военной хунты.

Примечания

Ссылки 
 Гражданская война в Чаде

Литература 
 Гордиенко А. Н.Войны второй половины XX века. Мн., 1998.
 
 Новейшая история Африки, 2 изд.,/ М., 1968
 Субботин В. А., Колонии Франции в 1870—1918 гг..,/ М., 1973
 Сюре-Каналь Ж., Африка Западная и Центральная,/ пер. с франц., М., 1961
 Хасан Башар Аббас Франция и гражданская война в Чаде/Л. 1986

На других языках:
 Encyclopédie Africaine et malgache [P., 1964]
 Le Cornec J., Histoire politique du Tchade de 1900 á 1962, P., 1963;
 Hugot P., Le Tchad, P., [1965];
 Boisson J., Histoire de Tchad et de Fort-Archambault, P., 1966
 L’essor du Tchad, P., 1969
 Gonidec P. F., La République du Tchad, P., 1971.
 Buijtenhuijs, Robert. Le Frolinat et les révoltes populaires du Tchad, 1965—1976, Mouton Éditeur. 1978 ISBN 90-279-7657-0.
 Chapelle, Jean (1981). Le Peuple Tchadien: ses racines et sa vie quotidienne, L’Harmattan. ISBN 2-85802-169-4.
 Thompson, Virginia & Adloff, Richard. Conflict in Chad, C. Hurst & Co.. 1981, ISBN 0-905838-70-X.
 Bouquet, Christian Tchad: Genène d’un conflit, L’Harmattan. 1982 ISBN 2-85802-210-0.
 Decalo, Samuel Historical Dictionary of Chad, Scarecrow Press. 1987 ISBN 0-8108-1937-6.
 Wright, John. Libya, Chad and the Central Sahara, C. Hurst & Co.. pp. p. 127. 1987 ISBN 1-85065-050-0.
 Nolutshungu Sam C. Limits of Anarchy: Intervention and State Formation in Chad, 1995, University of Virginia PressISBN 0-8139-1628-3
 Azevedo, Mario J. Roots of Violence: A History of War in Chad, Routledge. pp. pp. 92-93. 1998 ISBN 90-5699-582-0.
 R. Brian Ferguson. The State, Identity and Violence, Routledge. 2002 ISBN 0-415-27412-5.

История Чада